Niemcy:
 Stolzenau – gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Chocieszów